Cosa – oggetto non specificato nelle sue caratteristiche particolari
 Cosa – colonia romana situata presso l'attuale Ansedonia sul litorale tirrenico
 Cosa – comune dell'Aragona (Spagna)
 Cosa – fiume del Lazio (Italia)
 Cosa – torrente del Friuli (Italia), affluente del Tagliamento
 Cosa – frazione di San Giorgio della Richinvelda (PN), situata alla confluenza tra l'omonimo torrente e il fiume Tagliamento
 Cosa – supereroe dell'universo Marvel

Pagine correlate 
 La cosa

Altri progetti